Дункер — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Дункер, Бальтазар Антон (1746—1807) — немецкий живописец и гравёр.
 Дункер, Вильгельм (1809—1885) — немецкий геолог и минералог.
 Дункер, Герман (1874—1960) — немецкий политический деятель, марксист.
 
 Дункер, Йёста (1905—1973) — шведский футболист, участник чемпионата мира 1934 года.
 Дункер, Карл (1903—1940) — немецкий психолог, сын Германа Дункера.
 Дункер, Максимилиан (1811—1886) — немецкий историк античности и политик.
 Дункер, Фёдор Иванович — купец, хозяин мебельной мастерской в Москве в первой половине XIX века.
 Дункер, Филипп Генрих (1781—1836) — немецкий акварелист и гравёр, сын и ученик Бальтазара Антона Дункера.
 Дункер, Франц Густав (1822—1888) — немецкий журналист и политик.

Другое 
 Дункер (норвежская гончая) — порода собак.

См. также 
 Дункерс, Ольгерт (1932—1997) — советский и латвийский актёр, режиссёр и театральный педагог